

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Berf“ beginnt.

Berf 



 Berf, Paul (* 1963), deutscher literarischer Übersetzer

Berfi 
 Berfield, Justin (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler